Capece peut désigner :

Patronyme

 Les Capece, l'une des principales familles nobles du royaume de Naples, installée à Naples au moins depuis le  et divisée en de nombreuses branches (Capece Minutolo, Capece Zurlo, Capece Piscicelli, Capece Galeota, Capece Latro etc.) dont certaines subsistent encore aujourd'hui. Elle a donné des cardinaux, des archevêques et des évêques à l'Église. Dans la cathédrale de Naples se trouve la chapelle Capece Minutolo, recouvertes de fresques et d'un pavement du  et ornée de plusieurs tombes des XIV et XVe siècles. C'est l'un des meilleurs exemples de la pré-Renaissance en Italie du Sud. Parmi les membres illustres de la famille on trouve :
 Scipion Capece (? - 1562), fut un juriste et poète néo-latin du .
 Giuseppe Capecelatro (1744-1836), archevêque de Tarente, ministre et homme des Lumières
 Giuseppe Maria Capece Zurlo (1711 - 1801), cardinal et archevêque de Naples
 Alfonso Capecelatro di Castelpagano (1824-1912), cardinal
 Carlo Sigismondo Capece (1652 - 1728) fut un dramaturge et librettiste italien actif à Rome vers le début du .